Sodium steht für:

 Natrium, chemisches Element
 Sodium (Spieleserie), Computerspielreihe des PlayStation Networks
 Sodium, auf NaCl (Software) basierende Kryptographie-Programmbibliothek